Финал IX чемпионата СССР по русским шашкам среди женщин проходил в городе Кишинёв в 1965 году по круговой системе. Ему предшествовали полуфиналы. Среди 16 победительниц полуфинальных турниров были все послевоенные чемпионки СССР, кроме киевлянки Алины Великовской. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. Победительница двух последних первенств Софья Огородникова играла сильно, это позволило ей выиграть бронзу, отстав от первого места на пол-очка. Первое место в турнире разделили Иоганна Цине и Ираида Спасская. За звание чемпионки страны между ними был проведён дополнительный матч, который закончился со счётом 4 : 2 в пользу Спасской.

Литература 
IX чемпионат СССР среди женщин по русским шашкам, Кишинев 1966 // Журнал «Шашки», 1966-3

Ссылки 
 IX чемпионат СССР среди женщин по русским шашкам, Кишинев 1966
 Архив журналов «Шашки», 1966 №3

Женщины
1965 год в шашках
1965 год в Молдавии
Спортивные соревнования в Кишинёве
Шашки в Молдавии
Чемпионаты СССР в 1965 году